Андре́ Нее́р (); 1914, Оберне, Франция (тогда Обернхайм, Эльзас-Лотарингия, Германия) — 1988, Иерусалим) — религиозный философ-экзистенциалист, теолог, французский и израильский писатель.

Биография 
Родился в еврейской семье в Оберне, тогдашней Лотарингии, которая стала снова Францией в результате Первой мировой войны. Учился и занимал должность профессора в Страсбурге вплоть до 1960-х годов. В годы Второй мировой войны скрывался от нацистов. Основал во Франции центр изучения иудаики, много способствовал улучшению отношения к сионизму. После Шестидневной войны вместе с женой Рене Неер-Бернхайм переселился в Иерусалим и преподавал в израильских университетах, прежде всего Тель-Авивском. В 1973 году Неер удостоился премии президента Израиля. Писал по большей части на французском, последние книги - на иврите.

Творчество

Философия Неера 
Философия Андре Неера соединяет в себе религиозное направление французского экзистенциализма с духом древних еврейских источников. Некоторые его работы были чисто философскими, как Трансцендентность и имманентость, в других дух пророков проявляется сильнее, как в Амос, вклад в изучение пророчества. Кроме того, он внёс вклад в изучение истории философии, особенно Махарала из Праги, а также в историю науки, особенно про Давида Ганса.

Человек 
На характерный для экзистенциалистов вопрос, каков смысл существования человека, Неер цитирует книгу Бытия: «сотворим человека» (), почему множественное число? Потому, отвечает он вместе с Махаралем, что человек — партнёр Бога по сотворению себя. У нерелигиозных экзистенциалистов отсутствие Бога придаёт важность самоопределению смысла существования человека. У Неера важность определения смысла человека проистекает из ответственности, возложенной на него Богом.

Мир 
Для определения смысла истории и мира вообще, Неер использует другой библейский источник — книгу Екклесиаста. Да, всё суета сует, причём слово «суета» от того же корня, что и имя «Авель». Но и все материальные приобретения тоже суета, и слово «приобретение» от того же корня, что и имя «Каин». Так что и томление духа, и материя, дела Авеля и Каина — суета. А что же нет? На это Неер приводит конец книги Екклесиаста: «всё услышано». Бог сохраняет всё, поэтому прошедшее не пропало, а продолжает играть роль.

Пророчество 
Пророк отождествляется с Божественным пафосом, но иногда пророчество может выразиться в голосе тонкой тишины, в молчании. Безмолвие Бога указывает человеку на тайны, непостижимые земному уму.

Источники 
 
 
 
 
 
  (1946; Трансцендентность и имманентность)
  (1950; Амос, вклад в изучение пророчества)
  (1955; Суть пророчества)
  (1951; Заметки по книге Экклезиаста)
  (1956; Моисей и еврейское призвание)
  (1958; Конфликт священного и профанного в ивритском Ренессансе)
  (1960; Иеремия)
  (1962; Библейская история народа Израиля) — Совместно с Рене Неер.
  (1962; Еврейское существование)
  (1962; Кладезь изгнания. Диалектическая теология Махарала из Праги)
  (1969; С иврита на французский) — руководство по переводы с иврита на французский
  (1970; Изгнание Слова. От молчания Библии до молчания Освенцима)
  (1972; Во вратах твоих, Иерусалим)
 (1984; Еврейское прошлое Иерусалима и его послание) ISBN 2-268-00287-X
  (1974; Давид Ганс, 1541-1613 : ученик Махарала, помощник Тихо Браге и Иоганна Кеплера) ISBN 2-252-01723-6; English translation as Jewish thought and the scientific revolution of the sixteenth century : David Gans (1541-1613) and his times (1986) OUP. ISBN 978-0197100578.
  (1987; Фауст и Махарал из Праги : мифы и реальность) ISBN 2-130-39777-8.

Литература

Примечания 

Персоналии:История еврейского народа